Eike puede hacer referencia a:

Nombres 
 Eike Batista (1956 - ), emprendedor alemán-brasileño.
 Eike Immel (1960 - ), exfutbolista alemán.
 Eike Moriz (1972 - ), cantante, compositor y actor alemán-sudafricano.
 Eike-Carsten Pupkes, deportista alemán.